Медицинский факультет Варшавского университета - факультет Варшавского университета, действовавший в 1816–1950 годах (с перерывами) и занимающийся образованием в области медицинских наук . На его базе в 1950 году был основан Варшавский медицинский университет (преобразован в Варшавский медицинский университет в 2008 году) .

История 
Он принадлежал к группе из пяти факультетов, созданных с основанием университета в 1816 году (наряду с факультетом права, факультетом философии, факультетом теологии и факультетом наук и изящных искусств)  . 

Факультет был основан на базе Варшавской медицинской академии, основанной в 1809 году, деканом которой был Яцеком Дзярковским . Факультет состоял из 10 кафедр (теоретическая и практическая и сравнительная анатомия; фармация, фармакология, полиция и судебная химия; физиология и диетология; общая патология, история медицины и пропедевтика; медицинские материалы, токсикология и рецептура, т.е. рецептура; теоретическая хирургия; хирургическая хирургия). ; Патология и детальная терапия; акушерство, беременные, акушеры и новорожденные; эпизоотические заболевания, судебная медицина и медицинская полиция. На факультете работали в том числе Анджей Францишек Ксавери Дыбек, Эмилиан Клеменс Новицки и Ян Богумил Фрейер  .

В 1815-1830 годах кафедра выдала 289 медицинских, хирургических и фармацевтических дипломов. В 1831 г. в связи с закрытием университета после Ноябрьского восстания (1830) прекратил свое существование и медицинский факультет  .

Созданная 1 октября 1857 года Медико-хирургическая академия являлась наследием факультета. Он занимал бывшее здание медицинского факультета на улице Jezuicka 73. Занятия также проходили во дворце Казимежовских и дворце Сташица. Пост первого президента Академии был доверен русскому Теодору Цикурину, который затем перешел к проф. Анджей Яниковский . Среди лекторов были: Титус Халубинский, Виктор Феликс Шокальский, Людвик Маврикий Гиршфельд, Генрих Фердинандович Гойер, Александр Антоний ЛеБрун и Поликарп Гирштовт  .

После возобновления деятельности университета в 1915 году медицинские исследования в течение 10 месяцев проводились на подготовительном и медицинском отделении факультета естественных наук. Сам медицинский факультет был открыт 24 августа 1916 года, а его деканом стал Леон Крыньский . 

В 1921 году Юзеф Пилсудский был удостоен звания почетного доктора в области медицины. 

В 1926 г. был отделен фармацевтический факультет (его деканом стал Владислав Мазуркевич )  а в 1927 г. - факультет ветеринарной медицины  .

После вторжения вермахта факультет  действовал в подполье с октября 1939 года. Инициаторами тайных наборов были Людвик Антони Пашкевич и Витольд Орловский  (занятия проводились также в варшавском гетто ). Секретный отдел возглавлял проф. Мариан Гжибовски  . Часть занятий проходила в рамках Частного профессионального училища вспомогательного санитарного персонала им. Ян Заорский . Лекции также читали   Александр Элкнер , Эдвард Лот, Ян Заорски, Францишек Чубальский, Раймунд Барански , Мариан Гжибовскому, Георгий Леопольд Модраковский, Владиславом Капусцинский, Станислав Пшиленцкий и Максим Никоноров (научный руководитель был проф. Стефан Копеч ). В период обучалось около 1900 человек  .

После капитуляции Варшавского восстания секретные занятия для студентов-медиков проводились в эвакуированных варшавских больницах в Милановеке, Брвинуве и Гродзиск-Мазовецком. В ноябре 1944 года отделение начало открыто работать в освобожденной от нацистов Праге. Деканом был проф. Тадеуш Буткевич  . Во время войны из 23 профессоров, преподававших в 1939 году, 12 умерли или умерли  .

Весной 1950 г. медицинский и фармацевтический факультеты были выведены из состава университета, и была создана Медицинская академия в Варшаве  .

Из числа профессоров факультета были выбраны ректоры Варшавского университета:

 проф. Юзеф Брудзинский, педиатр (1915-1917)
 проф. Ян Мазуркевич, психиатр (1921-1922)
 проф. Францишек Кшишталович, дерматолог (1924-1925)
 проф. Мечислав Михалович, педиатр (1930-1931)
 проф. Ежи Модраковский, фармаколог (избран в 1939 г.)
 проф. Францишек Чубальский, физиолог (1945-1949)

Деканы 

 Гиацинт Дзярковский
 Анджей Францишек Ксавери Дыбек
 Ян Бернар Майл
 Влодзимеж Бродовский (с 1869)
 Владислав Мазуркевич (1917-1919)
 Ежи Модраковский (1926-1927)
 Виктор Гржива-Домбровски (1932/1933 и 1938/1939)
 Фрэнсис Венулет (1934/1935)
 Леон Крыньски
 Станислав Пшиленцкий
 Витольд Гондзикевич
 Мариан Гжибовски
 Тадеуш Буткевич
 Антони Добжаньски (1947-1948)

Почетные врачи Варшавского университета по запросу медицинского факультета 
По запросу медицинского факультета почетными докторами Варшавского университета были :

 1921: Юзеф Пилсудский, Владислав Станкевич
 1924: Тадеуш Брович
 1931: Богдан Хуттен-Чапски
 1937: Константин Ангелеску
 1938: Эдвард Смиглы-Рыдз

Здания 
До 1831 года факультет располагался на ул. Jezuicka 73 (в здании располагалась также Медико-хирургическая академия, действовавшая после ликвидации отделения с 1857 г.). С 1862 г. главным зданием факультета был дворец Сташицев  .В конце XIX века факультет располагался в здании справа от Главной библиотеки на Краковском предместье. Некоторые из его клиник располагались на ул. Теодора, а остальные - в Госпитале Младенца Иисуса , св. Дух, св. Иоанна Богослова и больницы св. Лазаря  .

В конце 1944 года, перед вытеснением немцев из левобережной Варшавы, отделение, воссозданное в Праге, начало работать в Госпитале Преображения Господня и занимало школьные помещения на ул. Боремловская 8/12 (т. Н. Boreml Academy). В 1945 году штаб-квартирой факультета стало перестроенное здание теоретической медицины на территории главного университетского городка. Факультет занимал здание Collegium Anatomicum и комнаты Национального института гигиены. Поликлиники располагались в Больнице Младенца Иисуса и Преображенской больнице (Прага)  .

См. также 

 Медицинский факультет Университета Яна Казимежа во Львове

Примечания 

Страницы с непроверенными переводами
Варшавский университет